Bodin je priimek več oseb:
 Jean Bodin, francoski pravnik
 Joseph Bodin de Boismortier, francoski skladatelj
 Pavel Ivanovič Bodin, sovjetski general